Revolutionary Road kan syfta på
 Revolutionary Road (roman)  – en bok av Richard Yates
  Revolutionary Road (film) – en filmatisering av boken från 2008